,  un township du comté de Sedgwick, au Kansas.
 Delano Township,  un township du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships